

Astronomia
 2684 Douglas – asteroide della fascia principale

Aziende
 Douglas – antica casa motociclistica britannica
 Douglas Aircraft Company – azienda aeronautica statunitense
 McDonnell Douglas – azienda aerospaziale statunitense
 Douglas – catena di profumerie

Famiglie
 Douglas – nobile famiglia scozzese
 Scotti Douglas – nobile casato italiano

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Douglas – ghiacciaio della Costa di Lassiter

Australia
 Douglas – Queensland

Canada
 Douglas – Nuovo Brunswick
 Douglas – Ontario

Irlanda
 Douglas – città della contea di Cork

Isola di Man
 Douglas – capitale dell'isola di Man

Regno Unito
 Douglas – località del Lanarkshire Meridionale (Scozia)

Stati Uniti d'America
 Douglas – città della contea di Marshall, Alabama
 Douglas – città della contea di Cochise, Arizona
 Douglas – città della contea di Ward, Dakota del Nord
 Douglas – città della contea di Coffee, Georgia
 Douglas – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Douglas – città della contea di Allegan, Michigan
 Douglas – villaggio della contea di Otoe, Nebraska
 Douglas – città della contea di Garfield, Oklahoma
 Douglas – città della contea di Marquette, Wisconsin
 Douglas – città della contea di Converse, Wyoming
Sudafrica
 Douglas – città della municipalità locale di Siyancuma

Persone 
 Douglas (Douglas Franco Teixeira) – calciatore brasiliano naturalizzato olandese

Altro 
 Douglas – nome proprio di persona inglese maschile
 Douglas – fiume che attraversa il Lancashire, nel nord-ovest dell'Inghilterra
 Douglas – cognome della famiglia di Freakazoid, della serie animata omonima

Pagine correlate
Contea di Douglas